Чемпіонат Шотландії з футболу 1903—1904 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1903 та фінішував 30 квітня 1904. Це 14-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій перший титул чемпіона здобув «Терд Ланарк».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1904
Шотландія
Шотландія